Pedro II de Courtenay (, griego: Πέτρος του Κουρτεναί, trans. Pétros tou Kourtenaí; aprox. 1165 - 1219) fue brevemente emperador latino de Constantinopla desde 1217 hasta 1219.

Hijo de Pedro de Courtenay y nieto del rey francés Luis VI, obtuvo los condados de Auxerre y Tonnerre de su primer matrimonio. Luego se casó con Yolanda, hermana de Balduino I y Enrique de Flandes, los dos primeros emperadores latinos de Constantinopla, llevándola al condado de Nevers.

Elegido sucesor de su cuñado Enrique de Flandes cuando esté murió sin descendencia en 1216, Pedro fue consagrado emperador en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, Roma, por el Papa Honorio III el 9 de abril de 1217. Acompañado por un ejército y un legado papal, se embarcó de Brindisi en barcos suministrados por los venecianos, para quienes trató de conquistar Durazzo de Teodoro Comneno Ducas, déspota de Epiro. Fallando en esta empresa, Pedro continuó por tierra hacia Tesalónica. En las montañas cerca de Elbasan, fue tomado prisionero por Teodoro. Murió probablemente asesinado.

Biografía
Pedro se casó con Inés de Nevers (Agnes), que aportó como dote al matrimonio tres condados: Nevers, Auxerre y Tonerre. Se casó en segundas nupcias con Yolanda, hermana de Balduino y de Enrique, que fueron el primer y segundo emperador del Imperio Latino de Constantinopla. Pedro acompañó a su primo el rey Felipe II de Francia en la cruzada de 1190, luchando contra los albigenses. Estuvo presente en la Batalla de Bouvines en 1214. En 1215 entregó como esposa a una de sus hijas, Yolanda de Courtenay al rey cruzado Andrés II de Hungría, quien pretendía con esto estrechar las relaciones políticas con el Imperio Latino.

Al morir sin descendencia el cuñado de Pedro Courtenay, el emperador Enrique en 1216, Pedro fue elegido su sucesor y, con un pequeño ejército, partió de Francia para tomar posesión de sus nuevos dominios. Consagrado emperador en Roma por el Papa Honorio III el 9 de abril de 1217, tomó prestadas algunas naves venecianas, prometiendo a cambio la conquista de Durazzo, pero fracasó en la empresa y tuvo que continuar por tierra su camino hacia Constantinopla. En el camino fue asediado por el déspota de Epiro Teodoro Ángel y, tras estar prisionero durante dos años, falleció. Pedro jamás llegó a gobernar su imperio, que quedó en manos de su esposa Yolanda.

Matrimonio y descendencia 
De sus matrimonios tuvo numerosa descendencia, de su primera esposa Inés de Nevers tuvo a Matilde de Courtenay, y con Yolanda de Flandes tuvo a:

 Margarita de Courtenay (1194-1270), heredera de su hermano Enrique en la Marca de Namur.
 Felipe de Courtenay (1195-1226), Marqués de Namur como heredero de su tío Felipe, hermano de Yolanda. Felipe declinó la corona del Imperio, por lo que no sucedió a su madre.
 Sibila de Courtenay (1197-1210), monja
 Isabel de Courtenay (1199-1269), casada con Gaucher de Bar y luego con Eudes de Borgoña, señor de Montaigu
 Yolanda de Courtenay (1200-1233), reina de Hungría con Andrés
 Roberto de Courtenay (1201-1228), heredero de sus padres como Emperador Latino de Constantinopla
 Inés de Courtenay (1202-1247), casada con Godofredo II de Villehardouin, príncipe de Acaya
 María de Courtenay (1204-1222), casada con Teodoro I Láscaris, emperador de Nicea
 Enrique de Courtenay (1206-1229), heredero de su hermano mayor como Marqués de Namur, al igual que este declinó la corona del Imperio Latino
 Leonor de Courtenay (1208-1230), casada con Felipe de Montfort
 Constanza de Courtenay (n. 1210), monja
 Balduino de Courtenay (1217-1273), heredero de su hermano Roberto y último Emperador Latino de Constantinopla

Ancestros

Fuentes 
 (en francés) René Grousset, L'Empire du Levant : Histoire de la Question d'Orient, Paris, Payot, coll. «Bibliothèque historique», 1949 (réimpr. 1979), 648 p. (ISBN 2-228-12530-X)
 (en francés) «Pierre II de Courtenay», Jean François Michaud, Biographie Universelle Ancienne et Moderne, vol. 33, Paris, Ch Delagrave et Cie, XIXe siècle, p. 249-250

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XII
Nobles de Francia del siglo XIII
Emperadores del Imperio latino
Casa de Courtenay
Participantes cristianos en la tercera cruzada